Ez a szócikk a Licitvadászok című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2010)

Második évad (2011)

Harmadik évad (2012)

Negyedik évad (2013-2014)

Ötödik évad (2014-2015)

Források

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái